Locais
 Bolaños (Jalisco), um município do México
 Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), um município da Espanha
 Bolaños de Campos (Valladolid), um município da Espanha
 Ycuá Bolaños, uma empresa paraguaia de supermercados

Pessoas
 Christian Bolaños (n. 1984), futebolista da Costa Rica
 Diego Manuel Chamorro Bolaños (1861–1923), presidente da Nicarágua (1921–1923)
 Enrique Bolaños Geyer (n. 1928), presidente da Nicarágua (2002–2007)
 Gustavo Díaz Ordaz Bolaños (1911–1979), presidente do México (1964–1970)
 Horacio Gómez Bolaños (1930–1999), ator e roteirista mexicano
 Luis Bolaños (n. 1985), futebolista equatoriano
 Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" (1929–2014), escritor, ator, comediante, e diretor mexicano

Ver também 
 Bolaño (desambiguação)

Desambiguações de sobrenomes